Il termine dendrite (dal latino dendrìtes, dal greco dendron, albero) è solitamente utilizzato per classificare strutture di tipo ramificato.
 dendrite – struttura ramificata che un minerale può assumere
 dendrite – regione periferica del neurone deputata al collegamento con i neuroni adiacenti
 dendrite – struttura di cristallizzazione che una lega metallica può assumere

Altri progetti